LPG peut signifier :
Gaz de pétrole liquéfié (GPL), Liquified Petroleum Gas en anglais. Le sigle est désormais présent sur toutes les pompes à essence d'Europe qui proposent ce type de carburant.
 Lycée Paul-Gauguin
Laboratoire de planétologie de Grenoble
  (en français : coopérative de production agricole) est une exploitation agricole de type collectif dans la République démocratique allemande.